Сен-Гурго́н, Сен-Ґурґон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний захід від Парижа, 75 км на захід від Орлеана, 25 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 47 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 117,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Гургон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Гургон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер